C'est ça l'amour (Questo sì che è amore), un film italien de Filippo Ottoni sorti en 1978 ;
 C'est ça l'amour (That Old Feeling), un film américain de Carl Reiner sorti en 1997 ;
 C'est ça l'amour, un film français de Claire Burger sorti en 2018.